Ту́рин Тура́мбар ( //) — персонаж легендариума Дж. Р. Р. Толкина.

Первое его появление в легендариуме относится к произведению «Турамбар и Фоалокэ», которое было начато ещё в 1917 году. Толкин сознательно базировал историю своего персонажа на образе Куллерво из средневекового карело-финского эпоса «Калевала», говоря, что это была попытка «преобразовать историю о злосчастном Куллерво, и облечь этот материал в собственную форму». «Рассказ о Горе», «Нарн и Хин Хурин» (Narn i Chîn Húrin), который обычно именуется просто «Нарн» (Narn), повествует о трагических судьбах детей Хурина, а именно — его сына Турина и дочери Ниэнор. Выдержки из этой истории прежде были изданы в «Сильмариллионе» (проза), «Неоконченных сказаниях о Нуменоре и Средиземье» (проза), «Второй книге Утраченных сказаний» (проза), «Песнях Белерианда» (две версии, написанные аллитерационным стихом) и последний раз — в 1994 году в «Войне Камней» (проза). Последние три произведения включены в сборник «История Средиземья» (The History of the Middle-Earth).

Турин является главным героем романа «Дети Хурина», который был скомпилирован из вышеназванных источников сыном Джона Рональда Руэла Толкина — Кристофером после смерти отца. Роман был издан с целью представить завершённую версию рассказа о детях Хурина.

В книгах Турин является человеком из Первой Эпохи Средиземья, семья которого подверглась проклятию со стороны абсолютного зла, коим в легендариуме является Моргот. Пытаясь противостоять этому проклятию, Турин приводит к гибели несколько цитаделей эльфов и людей Средиземья, так же как и себя самого и свою сестру Ниэнор. Их история была записана эльфами в «Нарн и хин Хурин», или «Сказании о детях Хурина», которое, как утверждал Толкин, стало основным источником для написанных им вариантов этой истории.

Турин кратко упомянут в первой книге трилогии «Властелин Колец», где он был назван одним из «могущественных Друзей Эльфов древности». Во второй книге, в эпизоде поединка Сэма Гэмджи и Шелоб, имеется краткое упоминание о физической силе Турина.

Биография

Ранние годы Турина 
Турин был сыном Хурина Талиона, правителя людей Дома Хадора, и Морвен Эледвен из Дома Беора. Родился он в марте 464 года Первой Эпохи. У него также была младшая сестра, Лалайт, но она умерла во время эпидемии в возрасте трёх лет, когда из Ангбанда пришло моровое поветрие. Турин также заболел тогда, но смог полностью исцелиться. Его ближайшим другом в то время являлся Садор Одноногий.

Осада Ангбанда к тому времени была уже снята, но родина Турина, Дор-Ломин, все ещё оставалась непокорённой благодаря усилиям народа Хадора. Когда Турину было восемь лет, Хурин, как и большинство мужчин Хитлума, выступил на стороне короля Фингона против Моргота в Битве Бессчётных Слёз. Большинство воинов было убито, а Хурин был захвачен в плен и живым доставлен к Морготу. За то, что Хурин отказался выдать сведения о местонахождении Гондолина, сам он и все его потомки были прокляты Морготом:
Все, кто тебе дорог, ощутят тяжкий гнёт моей мысли, точно мглистое марево Рока, и ввергнуты будут во тьму отчаяния. Куда бы ни направили они шаг, везде воспрянет зло. Когда бы ни заговорили они, слова их обернутся гибельными советами. Что бы они ни содеяли — всё обратится против них же. Не будет для них надежды в смертный час, и в последний миг проклянут они и жизнь, и смерть.
Дор-Ломин вскоре оказался оккупирован вторгшимися на территорию Хитлума истерлингами. Турин всё это время оставался с Морвен, которая укрывала его от захватчиков, боясь, что те убьют его как законного наследника власти в Дор-Ломине и Ладросе. Спустя некоторое время Морвен отправила юного Турина в сопровождении Гетрона и Гритнира в Сокрытое Королевство Дориат. Морвен же осталась в Дор-Ломине, где вскоре и родила вторую дочь, которой дала имя Ниэнор.

Турин в Дориате 

Турин и его провожатые в конечном счёте достигли Дориата, но потеряли дорогу в магическом Поясе Мелиан — непроницаемой чародейской стене, которым Дориат был защищён после Первой Битвы Белерианда. Через эту стену не могло проникнуть ни одно разумное живое существо, если на то не было воли Тингола. Когда же странники оказались на грани смерти от истощения, их обнаружил Белег Могучий Лук, который и привёл их в Менегрот. Король Элу Тингол принял Турина, памятуя о своём родстве с Береном и о подвиге Хурина. В Дориате Турин познакомился с эльфийкой Неллас, которая присматривала за ним по настоянию королевы Мелиан и обучала его эльфийским знаниям. Белег Куталион преподавал ему искусство войны и лесную науку, и уже скоро Турин стал известен благодаря своему мастерству и храбрости.

Когда через восемь лет из оккупированного Дор-Ломина перестали приходить какие-либо новости, Турин решил обратить свою силу против прислужников Моргота, надеясь отомстить таким образом за горе его семьи. Тингол сделал Турина одним из своих рыцарей-меченосцев, и Турин отбыл к северным границам Дориата, чтобы защищать их от беспрестанных набегов орков. Там к нему присоединился и Белег. С тех пор главным оружием Турина стал меч, а кроме того он носил Драконий Шлем Дор-Ломина, наводя страх на орков.

В возрасте 20 лет Турин оказался косвенно повинен в смерти Саэроса, королевского советника. Тот показал своё презрение к Турину во время трапезы в залах Менегрота, насмехаясь над его неопрятным видом и высказав насмешливые слова в отношении его матери, за что Турин швырнул Саэросу в лицо кубок, что привело того в ярость. Позже Саэрос подкараулил Турина в лесу и кинулся на безоружного человека с мечом и щитом в руках. Турин всё же одержал верх в той схватке, отнял оружие и погнал Саэроса по лесу нагим, желая отомстить за унижения. Эльф решил, что Турин хочет его убить, и бежал так быстро, что не заметил на своём пути расщелины. В последний момент Саэрос попытался её перепрыгнуть, но в результате упал на острые камни, находившиеся на дне пропасти, и погиб.

Турин не стал дожидаться королевского суда, отчасти из-за страха перед наказанием, отчасти из-за гордости и упрямства, подкреплённых ещё и словами Маблунга, который сразу обвинил Турина в смерти эльфа и осудил ещё прежде, чем разобрался в случившемся. Тингол же после изучения всех обстоятельств дела и благодаря свидетельству Неллас, которая видела, как Саэрос напал первым, простил Турина и послал Белега на его поиски, чтобы тот объявил ему о прощении и призвал вернуться обратно в Дориат. При этом Белег с разрешения короля вооружился, помимо своего знаменитого лука, чёрным мечом Англахэлом, некогда отданным Тинголу Эолом Тёмным Эльфом в качестве дара за право владения лесом Нан Эльмот.

Турин — предводитель разбойников 
Тем временем Турин, не зная об этом, уходил всё дальше на запад, пока не наткнулся на шайку разбойников, обитавшую в лесах к югу от реки Тейглин. Турин вступил в их отряд, подтвердив свою силу и навыки тем, что убил их лучшего воина, выпустившего в него стрелу без приказа командира. Связавшись с разбойниками, Турин не пытался их образумить и ничего не сделал для того, чтобы предотвратить постоянные грабежи и набеги на фермы мирных поселенцев. Год спустя, пытаясь защитить дочь лесника Ларнаха, Турин случайно убил Форвега, предводителя отряда, приняв того за орка. После этого он занял его место.

Вскоре после этого Белег Куталион выследил разбойников в глуши, как раз в то время, когда Турин отсутствовал в лагере. Белег не получил от разбойников радушного приёма, и когда Турин вернулся, он увидел своего лучшего друга привязанным к дереву и еле живым. Впоследствии это заставило Турина отказаться от беззакония и нападать лишь на слуг Ангбанда. Он, однако, не уступил уговорам Белега, желавшего, чтобы тот возвратился в Дориат, после чего эльф отправился обратно в Менегрот. Чуть позже шайка Турина встретила гнома-карлика Мима и его сына, которого смертельно ранил стрелой один из членов шайки — Андрог. Чтобы спасти собственную жизнь, Мим был вынужден показать дорогу к жилищу на горе Амон Руд, где и осели разбойники.

Через некоторое время Белег, тосковавший по лучшему другу, возвратился к Турину, принеся с собой лембас от Мелиан и Драконий Шлем. Вскоре земли вокруг Амон Руд получили название «Земля Лука и Шлема». Множество воинов присоединилось к Турину, и под руководством Двух Предводителей — Турина и Белега — была освобождена значительная часть западного Белерианда. Благодаря Драконьему Шлему, однако, Моргот опознал Турина и два года спустя направил большой отряд орков на Амон Руд. Орки нашли гнома Мима, и он ещё раз откупился тем, что показал тайные подходы к своему жилищу. Турина схватили, а всех его товарищей убили, кроме Белега, которого орки оставили умирать на плато Амон Руд.

Однако Белег выжил и отправился вслед за орками, которые увели с собой Турина. В лесу Таур-ну-Фуин он встретил Гвиндора, знатного эльфа из Нарготронда, которого захватили в плен в Нирнаэт Арноэдиад и которому спустя много лет удалось бежать. Вместе они настигли орков на равнине Анфауглит. Там Белег, бесшумно уничтожив всех охранявших лагерь волков и незаметно пробравшись в их лагерь, нашёл скованного цепями человека. Мечом он с лёгкостью рассёк оковы, но Англахэл соскользнул и оцарапал ступню пленника. Тот очнулся и, увидев над собой неясную фигуру с мечом, бросился на Белега, в схватке завладел мечом и нанёс удар в горло эльфу, приняв лучшего друга за врага. Турин был настолько ошеломлён горем и раскаянием за содеянное, что потерял рассудок. Гвиндор отвёл его к родникам Эйтель Иврин, где Турин смог исцелиться, и к нему вернулась ясность мыслей.

Турин в Нарготронде 
Вместе с Гвиндором Турин отправился в Нарготронд. Чёрный меч Англахэл теперь принадлежал Турину, который переименовал его в Гуртанг, «Железо смерти». В Нарготронде Турин скрыл своё происхождение и имя и стал здесь известным как Мормегил, или Чёрный Меч Нарготронда. В Нарготронде Гвиндор встретил девушку, которую некогда любил, — Финдуилас, дочь короля Ородрета. Однако она полюбила Турина, который не ответил взаимностью на её чувства.

Завоевав авторитет и уважение в Нарготронде, Турин стал ближайшим советником короля. Он всячески старался убедить эльфов отказаться от привычной тактики, заключавшейся в нападении на врагов исключительно из засад, и выступить против сил Моргота в открытую. Для облегчения выхода из города перед Вратами Нарготронда был выстроен широкий мост через реку Нарог. Вскоре эльфы очистили от сил Врага всю территорию между рекой Сирион и Фаласом. Однако этот временный успех сделал Турина высокомерным, и он проигнорировал даже предупреждение Вала Ульмо, которое ему передали эльфы Гелмир и Арминас. Мост через Нарог, вопреки совету Ульмо, уничтожен не был, и впоследствии это сыграло роковую роль в судьбе королевства.

Через пять лет после того, как Турин пришёл в Нарготронд, Моргот направил против него огромные силы орков, которых возглавил дракон Глаурунг. Турин убедил короля Ородрета дать врагу открытый бой. Во время сражения на равнине Тумхалад силы Нарготронда были уничтожены полностью, Ородрет погиб, а широкий мост позволил силам Моргота беспрепятственно пересечь реку Нарог и с налёту занять крепость. Турин бился отважно и был единственным, кто мог бы противостоять ужасу Глаурунга, но он покинул сражение, спасая смертельно раненного Гвиндора. Перед смертью Гвиндор наказал Турину спасти Финдуилас, предсказав ему, что она единственная, кто, возможно, сможет освободить Турина от его злого рока.

Спеша на выручку пленникам, Турин был настигнут чарами Глаурунга и застыл на месте, не в силах пошевелиться. Глаурунг внушил Турину, что его мать и сестра жестоко страдают в Дор-Ломине, так что Турин отказался от преследования орков и пустился на поиски своей семьи.

Турин в Дор-Ломине 
В следующем году он достиг Дор-Ломина, но нашёл свой старый дом пустым и разграбленным. Тогда он отправился в чертоги Бродды, предводителя истерлингов, под чьё владение перешли теперь земли Хурина. Там Турин узнал от жены Бродды Аэрин, что Морвен ещё до падения Нарготронда отправилась в Сокрытое Королевство вместе со своей дочерью, поскольку путь стал относительно безопасным, благодаря усилиям Чёрного Меча из Нарготронда. Осознав обман Глаурунга, Турин в ярости убил Бродду и уничтожил всех, кто находился в доме. Когда Турин ушёл, Аэрин сожгла себя заживо, а остатки народа Дома Хадора преследовались с того времени ещё более жестоко.

Турин в Бретиле 
Пытаясь отыскать Финдуилас, Турин отправился по её следу в Бретиль. Но было поздно — люди, обитавшие в том лесу, сообщили, что Финдуилас была убита, когда люди попытались спасти пленных. На могиле Финдуилас Турин потерял рассудок от горя и в бессознательном состоянии был отнесён к Эфель Брандиру. Там, благодаря целительским навыкам людей Бретиля, он излечился и взял себе новое имя — Турамбар, «Победитель судьбы», надеясь преодолеть таким образом свой рок.

Народом Дома Халет, обитавшим там, управлял Брандир Хромой, который желал сохранить в тайне местоположение их укрытия. Турамбар же быстро завоевал доверие и авторитет среди людей, и вскоре воля Брандира была позабыта. Вскоре Турин уже собирал отряды для борьбы с орками на границах леса. В это время он отказался от Гуртанга и сражался преимущественно с копьём и луком.

Тем временем Морвен и Ниэнор жили в Дориате, но когда новости о разрушении Нарготронда и слухи о том, кем на самом деле являлся Мормегил, достигли их, они опрометчиво отправились на поиски Турина в сопровождении небольшого отряда эльфов. Глаурунг, который теперь жил в разрушенных залах Нарготронда, поднял над рекой Нарог пар, подобный густому туману. Отряд эльфов и Морвен заплутали в этом тумане, но Ниэнор встретила дракона и была околдована им, забыв всё своё прошлое. Спасаясь от преследовавших её орков, Ниэнор бежала, пока не добралась до леса Бретиль. Здесь Турамбар нашёл её у могилы Финдуилас. Ниэнор предстала перед ним нагой, лишённой дара речи и памяти. Он назвал её Ниниэль, «Слёзная Дева», и взял с собой к Эфель Брандир. Там девушка была излечена Брандиром, который полюбил её. Однако Ниниэль и Турамбар испытывали чувства друг к другу. Турин просил её руки, но Брандир отговорил Ниниэль, предрекая зло. И всё же, когда Турамбар поклялся ради Ниниэль оставить войну с орками, она наконец вышла за него замуж. Вскоре, однако, Турамбар был вынужден вернуться к военным делам, так как Глаурунг отправил орков на Бретиль. В это время Турин вновь стал сражаться мечом Гуртанг, отбивая нападения и командуя народом Брандира.

Победа над Глаурунгом и гибель Турина 
В следующем году Ниниэль забеременела. Глаурунг тем временем покинул Нарготронд и отправился в Бретиль. Турамбар решил заманить дракона в засаду и нанести ему удар снизу в брюхо, когда тот будет пересекать ущелье Кабед-эн-Арас. Он взял с собой всего двух спутников — Дорласа и Хунтора, но первый, устрашившись дракона, вскоре покинул их, а второй был убит камнем, случайно упавшим со скалы.

Замысел Турина увенчался успехом — он смертельно ранил Глаурунга, но был повержен испарениями ядовитой крови дракона, потеряв сознание. Когда на это место прибыла Ниниэль, чтобы отыскать Турина, Глаурунг снял с неё заклятие, и она вспомнила, что Турамбар приходится ей братом. В ужасе Ниэнор бросилась с края ущелья в воды реки Тейглин.

Брандир видел всё, что произошло, и когда Турин пришёл в себя, рассказал ему о случившемся и стал насмехаться над ним. Отказываясь поверить его словам, в порыве гнева Турин убил мечом безоружного Брандира и в безумии бросился к могиле Финдуилас. Там он повстречал Маблунга из Дориата, который подтвердил, что слова Брандира были правдой. В отчаянии Турин ринулся назад к Кабэд-эн-Арас и в самоубийственном порыве бросился грудью на собственный меч. Вскоре к тому месту подоспели люди и эльфы из отряда Маблунга. Когда тело подняли, все увидели, что Гуртанг переломился надвое. Так сгинуло всё, чем владел Турин.

Турин был похоронен в высоком кургане у края Кабэд-эн-Арас в 499 году Первой Эпохи. Вместе с ним в могилу был положен и переломившийся Гуртанг. Большой камень был установлен на вершине того кургана, на котором эльфы начертали надпись киртом, рунами Дориата:
TÚRIN TURAMBAR DAGNIR GLAURUNGA NIЁNOR NÍNIEL

Однако тела Ниэнор в той могиле не было, и никто никогда не узнает, куда унесли его воды Тейглина. Два года спустя Морвен и Хурин встретились в том месте в последний раз. Морвен умерла с заходом солнца и была похоронена рядом со своим сыном. Курган пережил Войну Гнева и Затопление Белеринда, а в более поздних Эпохах являлся одним из островов близ западного побережья Средиземья, получив название Тол Морвен — Остров Морвен.

Судьба после смерти 
В течение долгого времени Толкин писал о том, что Турин примет участие в Последнем Сражении перед Концом Мира, когда Моргот возвратится и нападёт на Валар и Детей Илуватара.

В самой ранней версии присутствуют такие строки: «…Очищение Турамбара и Вайнони [Ниэнор], что путешествуют в сиянии над миром и идут с воинствами Тулкаса против Мэлько [Мелькора]».. В законченной рукописи рассказа «Турамбар и Фоалокэ» это доработано до целостной истории, которая повествует о том, как Турина и Ниэнор сначала не допустили в Мандос из-за совершённых ими дел; но после молитв их родителей, им разрешили войти в «купель пламени», где Солнце пополняло свой свет, «и так омылись они от всех своих скорбей и позора, зажив, подобно сияющим валар, среди благословенных». Добавлена была ещё одна деталь: «Турамбар встанет подле Фионвэ [Эонве] при Великом Разрушении, и Мэлько [Мелькор] и его драконы проклянут меч Мормакиль [Гуртанг]».

В более поздних работах Толкина нет больше сведений о судьбе Ниэнор, но история Турина становится ещё более подробной. В «Раннем Сильмариллионе» (также известном как «Эскиз мифологии»), вышедшем в 1926-ом году, говорится о «духе Турина», который вместе с Эонвэ будет сражаться против Моргота и «это должен быть Турин, кто своим чёрным мечом убьёт Моргота», в то время как в «Квента Нолдоринва», написанной в 1930 году, сражение описано таким образом:

В этот день Тулкас будет бороться с Мэлько [Морготом], и по правую руку его станет Фионвэ [Эонве], а по левую Турин Турамбар, сын Хурина, Победитель Судьбы; и чёрный меч Турина причинит Морготу смерть и последний конец; и так будут отомщены дети Хурина и все люди.

В том же самом тексте сказано, что после победы над Морготом пророчество Мандоса о людях ничего не говорит, а «упоминается только Турин, и его оно называет среди Богов». В «Квента Сильмариллион», вышедшем в 1937-ом году, Турин также принимает участие в Последнем Сражении, сказано, что он «придёт из чертогов Мандоса» и его меч «причинит Морготу смерть и последний конец», но теперь уже Турину «дано место среди сыновей Валар», хотя все предложение о пророчестве Мандоса насчет людей, включая присутствие Турина среди сыновей Валар, в «Поздней Квэнта Сильмариллион» было помечено большим крестиком, что в произведениях Толкина означает, что есть «некоторые искажения в тексте, что требуют пересмотра». Также, в «Поздней Квэнта Сильмариллион» строка из «Квента Сильмариллион» о приходе Турина из залов Мандоса была исправлена на «избегнувший Рока Людей в конце Мира», а строки с его участием в битве против Моргота и смерть последнего от чёрного меча Турина не были ни удалены, ни как-либо помечены, исправлены или заменены.

Среди текстов Толкина, написанных для «Нарн и Хин Хурин» и датируемых 1950-ми годами, встречается пророчество Финдуилас, гласящее, что «Аданэдель [наименование Турина среди эльфов Нарготронда] могуч в повести Мира и ему суждено достичь Моргота в отдалённый день, что придёт». Далее, в «Анналах Амана», написанных Толкиным в 1950-х годах, утверждалось, что созданное Вардой созвездие Менельмакар, Небесный Меченосец, «олицетворяло собой Турина Турамбара» и являлось «предзнаменованием Последнего Сражения». В одном из примечаний к своему позднему тексту «Проблема „Рос“», Толкин упомянул пророчество Андрет, согласно которому Турин «в Последней Битве возвратится из мёртвых и, прежде чем уйти из Кругов Мира навсегда, бросит вызов Великому Дракону Моргота, Анкалагону Чёрному, и нанесёт ему смертельный удар». Как указывает Кристофер Толкин, термин «Последняя Битва» используется в самом тексте «Проблема „Рос“» как обозначение для Войны Гнева и в этом последнем новом появление идеи о возвращение Турина Андрет предсказывает Последнюю Битву в Конце Старших Дней и здесь имеется в виду Война Гнева, в которой до этого, во всех ранних текстах, Анкалагон Чёрный был убит Эарендилем.

Характеристика 
Турин, как говорят, был одним из самых прекрасных среди смертных людей, что когда-либо жили: «темноволосый и светлокожий, с серыми глазами и лицом прекраснее, чем у всех смертных, живших в Древние Дни». Это он унаследовал от своей матери Морвен, происходившей из Дома Беора, тогда как его отец, Хурин из Дома Хадора, был светловолосый. Согласно словам Гвиндора, Турин был очень высок, «столь же высокий, как и люди Хитлума». Эту черту Турин предположительно унаследовал от своего деда — Галдора Высокого, так как и Хурин, и люди Дома Беора были ниже среднего роста людей Дома Хадора.

Толкин не был последователен в описании глаз Турина. Согласно некоторым текстам, «у него была красота матери и глаза отца», которые были голубыми. В другом тексте говорится, что Турин унаследовал серый цвет глаз своей матери. Также сказано, что глаза Турина были яркими и «мало кто мог выдержать взгляд Турина, непреклонный либо гневный». Возможно, что Турин унаследовал «эльфийский свет…, который трудно было вынести» глаз матери.

В возрасте пяти лет Турин описывается таким образом:
Он уродился темноволосым, в мать, и, по всему судя, унаследовал и её нрав; ибо весёлости чуждался; был он немногословен, хотя говорить научился рано и неизменно казался старше своих лет. Турин нескоро забывал обиду или насмешку; но внутренний пламень отца пылал и в нём — Турин тоже бывал порывист и яростен. Однако ж знал он и жалость: боль и горе живого существа трогали его до слёз…

Последнюю черту характера — жалость — подтверждают и слова Финдуилас: «он ещё не пробудился, но жалость может войти в его сердце, и он никогда не отринет её. Может быть, только жалость и станет дверями к его душе».

Скрытый и замкнутый характер Турина, как говорят, был следствием проклятья Моргота. Во время пребывания Турина в Дориате «во многом судьба, похоже, не благоволила ему, ибо часто замыслы его шли прахом, и не добивался он того, чего желал; и друзей у него было мало: весёлым нравом он не отличался и смеялся редко».

Возможно, на скрытный характер Турина ещё в детстве повлияла смерть сестры — Лалайт, которую он переживал очень тяжело. Толкин также писал, что «с тех пор в лице каждой девушки он тщился увидеть лицо Лалайт» и что он не любил Финдуилас, потому что «сердце его и душа были где-то далеко, на весенних ручьях далёкого прошлого». Турину действительно нравилась Ниниэль лишь потому, что она напоминала ему Лалайт. Горе, которое причинил себе Турин, нечаянно убив Белега, «запечатлелось на его лице и не исчезло более никогда», а в ранних работах Толкин добавляет: «в его косматых чёрных волосах мелькала седина, бледное лицо словно отмечено глубокими скорбями минувшего».

Турин отличался от других людей, «речь его и повадки носили печать древнего королевства Дориат». Возможно, что он использовал более архаичную и 'благородную' форму синдаринского языка.

Турин — полукровка: отец принадлежал к Дому Хадора, люди которого «справедливы, властны, быстры на гнев и на смех». Мать Турина происходила из Дома Беора, представители которого были «людьми угрюмыми, умными и упрямыми, склонными скорее к жалости, нежели к смеху… больше иных напоминали они нолдор и были любимы нолдор более других». По мнению профессора-филолога оксфодского университета Томаса Шиппи, борьба двух унаследованных стереотипов поведения является одним из вариантов объяснения страшной судьбы Турина. По его мнению, в повести «Нарн и Хин Хурин» часто у Турина преобладают черты характера, свойственные Дому Беора, что в конечном итоге способствует исполнению замыслов Моргота.

Также Шиппи отмечает, что в опасных ситуациях Турин чужд трусости, но и не так бесстрашен, как его отец: «мой отец не боялся, и я не буду бояться; по крайней мере, я буду вести себя, как моя мать — если и испугаюсь, то не покажу этого». Однако Турину не всегда это удаётся. Дракон Глаурунг, а перед этим и Саэрос (хотя и не ведая того) нашли уязвимое место в душе Турина, когда обвинили его в том, что тот «оставил близких». Турин, уходя из Дор-ломина, не отправляется в Сокрытое королевство для воссоединения с семьёй, боясь, что вновь принесёт на них свой рок. «Гордость и страх, живущие в душах сына и матери, постоянно разлучают их и не дают им встретиться», — заключает Томас Шиппи.

Турин был родичем Туора, отца Эарендила. Есть много параллелей между обстоятельствами их жизней (оба потеряли отцов в Нирнаэт Арноэдиад, были воспитаны эльфами, некоторое время были и изгоями, и крупными военачальниками в эльфийских твердынях, но вскоре переживали их крушение), однако другие детали и итог жизни Туора очень отличаются. Даже цвет волос Турина был тёмным, увеличивая его сходство с эльфами-нолдор, в отличие от светловолосого Туора. Оба никогда фактически не встречались, но Туор однажды видел Турина мимоходом в Эйтель Иврин. Похожие судьбы Турина и Туора — самоубийство и попадание в рай — напоминают судьбы двух героев мифов Древней Греции — Аякса и Ахилла.

Турин — один из немногих персонажей легендариума Толкина, совершающих самоубийство. Остальные герои, заканчивающие жизнь суицидом, так или иначе связаны с историей Турина (Аэрин, Ниэнор, Хурин).

Имена и прозвища 
 Имя Турин, предположительно, происходит из языка талиска, которым пользовались эдайн Дома Хадора и Беора. Этимология имени неизвестна.
 Турамбар происходит из эльфийского языка квенья и обозначает Победитель Судьбы (Q. Tur — 'победитель', umbar или ambar — 'судьба').
 Остальные имена, которыми пользовался Турин, происходят из синдарина. Синдаринская форма имени Турамбар — Турумарт (Turumarth: S. Tur 'победитель', umarth или amarth злосчастье'), Победитель Злосчастья , хотя она редко используется в текстах.
 После ухода из Дориата Турин пытался укрыться от рока, тяготевшего над ним, и скрывал своё настоящее имя. Когда он появился среди разбойников, он назвался Нейтаном (Neithan), Безвинно обиженный, поскольку думал, что был изгнан из Дориата. Позже он взял имя Гортол, Грозный Шлем (Gorthol: S. gor-'ужас, страх', thôl 'шлем'.),, так как он тогда носил Драконий шлем Дор-Ломина.
 Когда Турин прибыл в Нарготронд, он скрыл своё имя и назвался Агарваэн, сын Умарта, Запятнанный кровью, сын Злосчастья, но скоро стал известным как Аданэдель, Человек-эльф так как он значительно напоминал эльфов поведением и взглядом. Финдуилас называла его Тхурин (Thurin), После перековки меча Турина, который был, по неведомой эльфам причине, чёрного цвета, он стал зваться Мормегиль (Mormegil: S. mor — «чёрный», magol или megil — «меч»), или Чёрный Меч.
 Когда он встретился в первый раз с людьми Бретиля, Турин представил себя как Лесной дикарь, но позже взял имя Турамбар.
 Также Турин был назван Дагнир Глаурунга (Dagnir Glaurunga: S. dagnir — 'гибель'), Погибель Глаурунга.

Линия Турина и Туора

Концепция и создание 

По мнению Хамфри Карпентера, биографа профессора Толкина, первую версию истории (включённую позже в Утраченные сказания) о злосчастном Турине Турамбаре Толкин написал, находясь в Бруклендском офицерском госпитале в Гулле, куда тот попал, заболев окопной лихорадкой на полях сражений Первой мировой войны во Франции. К истории Турина Турамбара Толкин в дальнейшем возвращался на протяжении всей своей жизни.

Источники вдохновения 

Подобие Турина персонажам средневековых рассказов может быть подтверждено письмом, которое Толкин написал Мильтону Уолдману, издателю от «Harper Collins»:
Есть «Дети Хурина», трагическая повесть о Турине Турамбаре и его сестре Ниниэль, где в качестве главного героя выступает Турин: персонаж, как сказали бы (те, кому нравятся такого рода рассуждения, хотя толку в них чуть), унаследовавший ряд черт Сигурда Вёльсунга, Эдипа и финского Куллерво.

Турин главным образом основан на Куллерво, персонаже карело-финского эпоса «Калевала». Он, как и Турин, был в некоторым смысле «проклят», возвращался в пустой и разграбленный дом, так же обольщал сестру и в конце убил себя, бросившись на свой меч. Зигмунд, отец Сигурда в саге о Вёльсунгах, напоминает Турина теми же действиями по отношению к своей сестре. В опере Рихарда Вагнера «Валькирия» Зигмунд и Зиглинда имеют сходство с Турином и Ниэнор. В частности, Зигмунд в первом акте оперы представляется как Wehwalt, Запятнанный кровью, что напоминает имя, которое взял Турин в Нарготронде. Турин Турамбар в повествовании смог одолеть огромного дракона, что, по мнению Карпентера, походит на образ самого Сигурда, а также Беовульфа. В русском издании книги «Легенда о Сигурде и Гудрун» присутствует комментарий М. Артамоновой касательно того, что имя Сигурд (sig-urth) с исландского языка переводится так же, как и Турамбар с квенья — Победитель Судьбы. Надпись на могиле Турина Dagnir Glaurunga, «Погибель Глаурунга», походит на прозвище Сигурда, Fafnisbani, «Погибель Фафнира».

Турин считает, что «в нём чего-то не хватает, и он только наполовину человек». Томас Шиппи видит в этом сходство с исландской «Сагой об Эгиле Скаллагримссоне». Главный герой этого произведения, великан Эгиль, и его брат, светловолосый Торольфр, являются внуками оборотня Квельд-Ульфра. После смерти Торольфра Эгиль, «несущий в себе наследие чудовища, выходит из-под контроля» подобно тому, как проходит жизнь Турина после потери Лалайт.

Турин имеет некоторые черты, присущие Элрику из произведений Майкла Муркока, который также основан на Куллерво. Оба в некоторой степени являются антигероями, оба владеют чёрными мечами, обладающими чем-то подобным разуму, оба меча имеют пару (хотя эта деталь ещё не присутствовала в самой ранней версии истории Турина, написанной в 1910-х), невольно убивают друзей, смерть обоим персонажам приносят их собственные мечи. Первые рассказы об Элрике были изданы перед «Сильмариллионом», таким образом пара чёрных мечей, возможно, была задумана независимо обоими авторами.

Имеется некоторое сходство с историей сэра Балина из легенд о короле Артуре. Балин знает, что владеет проклятым мечом, однако продолжает поиски, чтобы возвратить благосклонность короля Артура. Он неумышленно вызывает страдания везде, куда приходит. Судьба в конечном счёте настигает Балина, когда тот невольно убивает своего собственного брата, который в свою очередь смертельно ранил его самого.

Турин Турамбар не выбирает собственный путь, а неотвратимо движется навстречу судьбе — это, по мнению некоторых исследователей, свидетельство использования Толкином фольклорно-эпических мотивов, а также попытки автора построить историю произведения по аналогии с «Земным Раем» Уильяма Морриса.

Томас Шиппи заключает свой анализ персонажа Толкина следующими словами:
…следует понимать, что в своих наиболее разработанных фрагментах эта повесть выставляет для обозрения в точности ту самую разновидность тонкого внутреннего предательства, на которой оттачивал себя английский роман практически с самого своего зарождения. «Что такое судьба?» — спрашивал Турин, когда был ребёнком. Он мог задать этот вопрос и по-другому: «Как предают героев?» Этот вопрос применим и к нему самому, в той же мере, что и к другой жертве «темного воображения» — шекспировскому Отелло. В конце концов, нельзя не заметить, что если в повести об Эоле отсвечивает «Гамлет», то на этот раз на уме у Толкина был, по-видимому, опять «Макбет». В конце повести Турин приходит в ущелье Кабад-эн-Арас и видит, что «все деревья, и вблизи и вдали, пожелтели, и их иссохшие листья печально падают на землю». Он вполне мог бы прокомментировать это зрелище словами Макбета: «…уже усеян / Земной мой путь листвой сухой и жёлтой». Как и Макбет, он попался в ловушку пророчества, переплетённого с его же собственной внутренней слабостью, превратился из «человека» в «чудовище» и, наконец, в убийцу. Самая лучшая эпитафия, которую он мог бы для себя выбрать, — это горделивые слова Макбета:
 Мой разум твёрд, крепка рука моя.
 Перед лицом судьбы не дрогну я.
Обе истории повествуют об ожесточении сердца.

Первоначальные версии имён 
Идея Турина, скрывающего своё имя, чтобы избежать рока и гибели, присутствовала уже в первых версиях рассказа, хотя и в меньшей степени. Имя Турамбар присутствует в черновых версиях, где, однако, оно было взято Турином после его первой встречи с Глаурунгом, когда он узнал от дракона о своём проклятии. Мормегил, Чёрный Меч, также присутствует в ранних черновиках. Кроме того, Турин назвал себя «Турамбар, сын леса», когда возвратился в Дор-Ломин.

Толкин колебался по поводу точных переводов эльфийских прозвищ: в различных текстах более поздний Турумарт (Turumarth) появляется как Turumart, Turmarth, или Turamarth; Мормегил (Mormegil) как Mormagli или Mormael на синдарине и Mormakil на квенья. Оригинальной формой «Запятнанного кровью», Агарваэн (Agarwaen), было Iarwaeth, и Thurin, «Секрет», предположительно, возник из прозвища Thuringud, «Секретный враг». В некоторых ранних текстах Толкин переводил Турамбар как «Завоеватель Судьбы».

Изображения 
Множество художников создали иллюстрации истории Турина. Роман «Дети Хурина» содержит изображения Алана Ли, в то время как различные издания «Сильмариллиона» и «Неоконченные Сказания» были иллюстрированы Тэдом Нэсмитом. Другие изображения были сделаны Джоном Хау и Анке-Катрин Эйсманн.

См. также 
 Куллерво — персонаж карело-финского эпоса Калевала, послуживший прототипом для Турина Турамбара.
 Летоисчисление в Арде — 464—499 Годы Солнца Первой Эпохи.
 Белег Куталион — лучший друг Турина, которого тот убил, приняв за врага.

Примечания

Источники

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Персонажи книги «Сильмариллион»
Драконоборцы
Вымышленные самоубийцы
Вымышленные фехтовальщики
Самоубийцы, бросившиеся на меч